Драгиньян:

 Драгиньян — город во французском департаменте Вар региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. 
 Драгиньян — округ во Франции, один из округов в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Вар.